Csehország
 Novosedly, település Dél-csehországi kerületének Strakonicei járásában
 Novosedly, település Dél-morvaországi kerületének Břeclavi járásában
 Dolní Novosedly, település Dél-csehországi kerületének Píseki járásában
 Novosedly nad Nežárkou, település Dél-csehországi kerületének Jindřichův Hradec-i járásában